Le championnat du Royaume-Uni de snooker 1980 est la quatrième édition de ce tournoi de snooker professionnel appartenant à la catégorie classée. Il s'est déroulé au Guild Hall de Preston en Angleterre, du 16 au . C'est la troisième édition parrainée par le groupe Coral et organisée à Preston. 

À la suite du récent succès télévisuel du championnat du monde, l'épreuve est retransmise dans son intégralité par la BBC.

Faits marquants 
 En demi-finale, Steve Davis écrase son adversaire Terry Griffiths, s'imposant par 9 frames à 0.
 Steve Davis l'emporte en finale aux dépens de Alex Higgins et gagne ainsi son premier titre majeur. 
 Alex Higgins détient le plus haut break du tournoi (134).

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Premier tour :

Tableau final

Finale

Centuries 
 134, 109 :  Alex Higgins
 118 :  Tony Meo
 118 :  Willie Thorne
 114 :  Steve Davis
 102 :  Doug Mountjoy
 102 :  Ray Reardon

Références 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 1980
Sport en Angleterre en 1980